Kuhnen ist der Familienname folgender Personen:

 Frithjof Kuhnen (1927–2014), deutscher Agrarwissenschaftler
 Fritz Theodor Kuhnen (1879–1947), deutscher Politiker (Zentrum)
 Hans-Peter Kuhnen (* 1953), deutscher Archäologe
 Ludwig Kuhnen (1876–1955), deutscher Politiker (SPD)

Ortsname:
 Kuhnen (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Coenen
 Koenen
 Kühnen
 Kunen